Архипова Ірина Костянтинівна (1925—2010) — радянська і російська оперна співачка (мецо-сопрано), солістка Большого театру (1956—1988), народна артистка СРСР (1966).
 Архипова Ніна Миколаївна (1921—2016) — радянська, російська актриса театру і кіно, народна артистка РРФСР.
 Архипова Тетяна Валеріївна (1983) — російська легкоатлетка, олімпійська медалістка.
 Архіпова Анастасія Костянтинівна (2003) — українська фігуристка, чемпіонка України з фігурного катання 2018 року.

Див. також 
 Архипов
 астероїд 4424 Архипова
Прізвища
Жіночі форми прізвищ